Павел Дуна́ев:
 Дунаев, Павел Михайлович — заместитель Председателя Совнаркома — председатели Госплана КазССР апрель 1942 г. — июнь 1943 г..
 Дунаев, Павел Кузьмич (1923—2013) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны.